

Топожисько — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Топожисько — село в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства